Ar Rastan (arabiska: الرستن) är en distriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Homs, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. Ar Rastan ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Buḩayrat ar Rastan.

Terrängen runt Ar Rastan är platt. Den högsta punkten i närheten är Jabal Abū Dardah,  meter över havet,  kilometer nordost om Ar Rastan. Ar Rastan är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Ar Rastan består till största delen av jordbruksmark. Runt Ar Rastan är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Homs (provins)